Przedni Staw Polski – jezioro w Dolinie Pięciu Stawów Polskich w Tatrach Wysokich
 Przedni Staw Raczkowy – jezioro w Dolinie Raczkowej w Tatrach Zachodnich